Kopyto může být:
 
 Kopyto – rohovité zakončení prstu nebo prstů savců z řádu sudokopytníků nebo lichokopytníků
 Ševcovské kopyto – forma na tvarování svršků bot 
 vzor – přenesený význam; např. vyrobeno podle stejného kopyta
 Stereotyp – např. ve frazeologismu je to na jedno kopyto

přírodní výtvory
 Čertovo kopyto – skalní útvar 

v kultuře
 Kopyto je atribut pohádkového čerta
 Neuvěřitelné příhody žáků Kopyta a Mňouka – hrdina knihy Miroslava Švandrlíka
 Kopyto (film) – francouzská komedie Francise Vebera
 Kopytem sem, kopytem tam – český film